Spojení písmen R a H může mít různé významy:

Rh 
 rhodium – chemický prvek
 Rh faktor

RH 
 Republika Haiti, mezinárodní poznávací značka
 Red Hat – americká firma vyvíjející otevřený software
 Red Hat Linux – již nevyvíjená distribuce Linuxu
 Redhaven – odrůda broskvoně, jejíž doba zrání je užívána jako referenční u jiných odrůd broskví a nektarinek (ranější odrůdy se záporným údajem, pozdnější úrody s kladným údajem o počtu dnů či týdnů vůči době zrání RH). 
 Region Haná, spolek obcí a dalších subjektů

rh, RH i Rh 
 relativní vlhkost vzduchu (relative humidity), v češtině značená rh, v angličtině RH, někdy i Rh, viz Vlhkost vzduchu#Relativní (poměrná) vlhkost vzduchu – poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení.